Le mot pilule désigne :
 les pilules, une forme galénique particulière. Préparation de consistance solide et de masse comprise entre 0,1 et 0,5 g qui contient une unité d’excrétion d'une substance active médicamenteuse solide, liquide ou pâteuse additionnée d'adjuvants ou d'excipients pour avoir la consistance voulue ;
 « la pilule » ou « pilule contraceptive », nom populaire des contraceptifs oraux (qui, en fait, se présentent en général sous forme de comprimés).

Liens 
 Pilulier
 Comprimé

Homonymie